Ajmal bezeichnet: 

 Badruddin Ajmal
 Muhammad Ajmal (1919–1994), pakistanischer Psychologe und Philosoph